Australian Open 2021 – gra mieszana – zawody mikstowe, rozgrywane w ramach pierwszego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, Australian Open. Zmagania miały miejsce w dniach 12–20 lutego na twardych kortach Melbourne Park w Melbourne.

Zawodnicy rozstawieni

Rezygnacje z gry  
  Nadia Podoroska i  Horacio Zeballos zastąpieni przez  Hayley Carter i  Sander Gillé

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 

Australian Open 2021
Australian Open – gra mieszana